Яхимовщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Яхимовщина — деревня, Эйгердовский сельсовет Ивьевского района Гродненской области.
 Яхимовщина — деревня, Вишневский сельсовет Воложинского района Минской области.
 Яхимовщина — деревня, Полочанский сельсовет Молодечненского района Минской области.